L'assoluzione (Absolution) – film del 1978 diretto da Anthony Page
L'assoluzione (True Confessions) – film del 1981 diretto da Ulu Grosbard